Queer as Folk (Groot-Brittannië) (1999), Britse televisieserie over een groep van homoseksuele mannen.
Queer as Folk (Verenigde Staten) (2000-2005), Noord-Amerikaanse remake van de Britse serie.